Österfjärd är en sjö i Finland.   Den ligger i landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Helsingfors. Österfjärd ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Österfjärd. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Nyland